«Robitnyk»  — двотижневик, орган групи соціал-демократів, що вийшли з Русько-Української Радикальної Партії; виходив латинкою 1897 у Львові за ред. М. Ганкевича.

«Робітник» — соціалістична газета, орган Української Федерації Соціалістичних Партій у Злучених Державах, виходив з 1914 спершу 3 рази на місяць у Детройті й у 1915 — 5.7 як тижневик та у 1917—1918 з перервами 3 рази на тиждень у Клівленді, з кінця 1918 до початку 1920 у Нью-Йорку. Редакторами «Робітника» були: М. Січинський, М. Цеглинський, П. Ладан, Е. Крук; з переходом «Робітника» на радянську платформу газету редагував редакційний комітет під проводом П. Ладана. Із заснуванням у вересні 1919 Української Федерації Комуністичних Партії в Америці «Робітник» став її органом і з кінця січня 1920 року почав виходити як щоденник під назвою «Українські щоденні вісті».

«Робітник» — орган харківської організації Української Соціалістичної Демократичної Робітничої Партії, виходив тричі на тиждень у Харкові 1917 (від червня).

«Робітник» — тижневик, орган Соціал-Демократичної Партії, виходив у Чернівцях 1919 — 23 (з перервами); редактор — В. Руснак.

«Робітник» — газета, виходила у 1925—1927 роках у Полтаві.

Література 
 

Газети Канади
Українські газети Канади
Двотижневі газети